Кисак — село в Смолянській області Болгарії, входить до складу общини Доспат.
 Кисак — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Кисак — руїни замку в Словаччині.